Опи — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Опи, Амелия (урождённая Элдерсон; ; 1769—1853) — английская писательница и поэтесса.
 Опи, Джон (; 1761—1807) — британский художник-портретист, супруг Амелии Опи.
 Опи, Джулиан (; род. 1958) — британский художник и скульптор.

Топоним 
 Опи () — коммуна в Италии, расположенная в регионе Абруццо.

Другое 
 ОПИ — принятая в русском языке аббревиатура для обозначения британского Общества психических исследований ().